Cette page présente des records et statistiques des joueurs internationaux de rugby à XV. En gras, apparaissent les joueurs encore en activité internationale. Pour les joueurs britanniques et irlandais, les points marqués en sélection avec les Lions britanniques et irlandais ne sont pas pris en compte.

Joueurs

Sélections 
Pour les joueurs britanniques et irlandais, les sélections obtenues avec les Lions britanniques et irlandais ne sont pas prises en compte.

Points marqués 
Pour les joueurs britanniques et irlandais, les points marqués en sélection avec les Lions britanniques et irlandais ne sont pas pris en compte.

Essais marqués 

Pour les joueurs britanniques et irlandais, les essais marqués en sélection avec les Lions britanniques et irlandais ne sont pas pris en compte.

Drop-goals 
Pour les joueurs britanniques et irlandais, les drops marqués en sélection avec les Lions britanniques et irlandais ne sont pas pris en compte.

Capitanats 

Pour les joueurs britanniques et irlandais, les capitanats en sélection avec les Lions britanniques et irlandais ne sont pas pris en compte.

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Articles connexes 
 Records en équipe d'Afrique du Sud masculine de rugby à XV
 Records en équipe de France masculine de rugby à XV
 Records en équipe de Nouvelle-Zélande masculine de rugby à XV
 Statistiques et records de la Coupe du monde de rugby à XV

Lien externe 
  Statistiques des records individuels internationaux

Liste en rapport avec le rugby à XV